787-й отдельный разведывательный артиллерийский дивизион Резерва Главного Командования — воинское формирование Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Сокращённое наименование — 787-й орадн РГК.

История 

Сформирован в г. Архангельск 5 мая 1942г. на основании Директивы Оргмоботдела Архангельского военного округа №м1/001852 от 29 апреля 1942 года. Формирование произведено путем выделения из состава 310-го пап разведывательного артиллерийского дивизиона в полном составе и преобразование его в отдельный дивизион. В действующей армии с 05.11.1942 по 06.06.1944.
В ходе Великой Отечественной войны вёл артиллерийскую разведку в интересах артиллерии соединений  39-й армии Калининского , 1-го Прибалтийского , Западного и 3-го Белорусского  фронтов.
6 июня 1944 года в соответствии с приказом НКО СССР от 16 мая 1944 года №0019, директивы заместителя начальника Генерального штаба РККА от 22 мая 1944 г. №ОРГ-2/476 787-й орадн обращён на формирование 139-й пабр  39-й армии .

Состав 
до октября 1943 года
Штаб
Хозяйственная часть
батарея звуковой разведки (БЗР)
батарея топогеодезической разведки (БТР)
взвод оптической разведки  (ВЗОР)
артиллерийский метеорологический взвод (АМВ)
фотограмметрический взвод (ФГВ)
хозяйственный взвод

с октября 1943 года
Штаб
Хозяйственная часть
1-я батарея звуковой разведки (1-я БЗР)
2-я батарея звуковой разведки (2-я БЗР)
батарея топогеодезической разведки (БТР)
взвод оптической разведки (ВЗОР)
фотограмметрический взвод (ФГВ)
хозяйственный взвод

Подчинение

Командование дивизиона  
Командир дивизиона
 капитан Тереховский Андрей Викторович 
 майор Трубицын Василий Васильевич 
 майор Худыно Николай Васильевич
 капитан Снисаренко Николай Яковлевич  

Начальник штаба дивизиона
 ст. лейтенант ,капитан Воробьёв Алексей Михайлович 
 капитан Кондаков Павел Дмитриевич

Заместитель командира дивизиона по политической части
 батальонный комиссар, майор Васильев Петр Алексеевич 

Помощник начальника штаба дивизиона
 ст. лейтенант Сачков Николай Фёдорович

Помощник командира дивизиона по снабжению
 капитан Косов Николай Иосифович

Командиры подразделений дивизиона  

Командир 1-й БЗР
 лейтенант, ст. лейтенант Ивашкин Алексей Петрович

Командир 2-й БЗР
 техник- лейтенант Моспаненко Александр Сидорович
 ст. лейтенант Карев Иван Васильевич

Командир БТР
 ст. лейтенант Курилов Николай Ульянович

Командир ВЗОР
 ст. лейтенант Александров Виталий Александрович

Командир ФГВ

Примечания

Литература

Ссылки 
http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome 
https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=455117921&backurl=q%5C787%20орадн::use_main_string%5Ctrue::group%5Call::types%5Copersvodki:rasporyajeniya:otcheti:peregovori:jbd:direktivi:prikazi:posnatovleniya:dokladi:raporti:doneseniya:svedeniya:plani:plani_operaciy:karti:shemi:spravki:drugie&static_hash=83a83036d3676046025265237c18f5bbv1

 
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Разведывательные формирования СССР
Отдельные разведывательные артиллерийские дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны